Течія — багатозначний термін:
 Течія — здебільшого позначає рух води у водоймі чи водному об'єкті (в річці, морі тощо). Розрізняють горішню течію (найчастіше спричинену вітром) і низову течію. Може бути бурхливою та спокійною. Основні характеристики: напрямок, швидкість.
 Морська течія
 Річкова течія
 Відривна течія
 Течія у переносному значенні — напрям розвитку певного явища.
 Мистецька течія

Див. також 
 Швидкість течії
 Напрям
 Екологічний потік

Посилання 
 
 https://prosvita-ks.co.ua/mykola-chernyavskyy-nyzova-techiya

Вода
Гідродинаміка